Le qualificazioni del singolare femminile del Western & Southern Open 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrati le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Monica Niculescu (primo turno)
  Anna Karolína Schmiedlová (qualificata)
  Johanna Larsson (primo turno)
  Magdaléna Rybáriková (primo turno)
  Alexandra Dulgheru (primo turno)
  Mirjana Lučić-Baroni (ultimo turno)
  Alison Van Uytvanck (ritirata)
  Annika Beck (primo turno)
  Carina Witthöft (primo turno)
  Lucie Hradecká (qualificata)
  Christina McHale (qualificata)
  Mona Barthel (qualificata)
  Julia Görges (qualificata)

  Casey Dellacqua (qualificata)
  Aleksandra Krunić (primo turno)
  Tatjana Maria (ultimo turno)
  Heather Watson (primo turno)
  Polona Hercog (ultimo turno)
  Lara Arruabarrena (primo turno)
  Kurumi Nara (ultimo turno, ritirata) 
  Andreea Mitu (primo turno)
  Irina Falconi (ultimo turno)
  Jarmila Gajdošová (primo turno)
  Ol'ga Govorcova (ultimo turno)
  Julija Putinceva (qualificata)

Qualificate 

  Tímea Babos
  Anna Karolína Schmiedlová
  Ana Konjuh
  Julia Görges
  Kateryna Bondarenko
  Casey Dellacqua

  Julija Putinceva
  Lauren Davis
  Jaroslava Švedova
  Lucie Hradecká
  Christina McHale
  Mona Barthel

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 
 

Western & Southern Open 2015
WTA Tour 2015